Адзю́бжа () — железнодорожный разъезд Абхазской железной дороги на участке Сухум — Очамчыра, расположенная одноимённом селе .

Инфраструктура 
По состоянию на 2022 год пассажирское движение поездов на станции отсутствует, электрификация после грузино-абхазской войны не восстановлена.

В довоенное время на станции эксплуатировалось по шесть-восемь путей, однако после в эксплуатации был всего один. В ноябре 2022 года «Абхазской железной дорогой» на станции отремонтированы стыковые соединения и стрелочные переводы, заменены деревянные шпалы на железобетонные, восстановлены дополнительные пути для увеличения пропускной способности возрастающих грузовых перевозок.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Очамчирский район